Васи́лий Бондаре́нко:
 Бондаренко, Василий Емельянович (1923—1973) — майор, Герой Советского Союза.
 Бондаренко, Василий Ефимович (1922—2001) — подполковник, Герой Советского Союза.
 Бондаренко, Василий Маркович (род. 1938) — народный депутат Украины 1-го созыва.